Il doppio del torneo di tennis Gerry Weber Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e David Prinosil 7-6(4), 7-6(4).

Teste di serie 

 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  David Prinosil (finale)

 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (campione)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2000
ATP Tour 2000